Селенча () — село в Сербии, в общине Бач, в Южно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 3279 жителей (по переписи населения 1991 года — 3705 жителей).

Демография 
В селе Селенча, по переписи 2002 года проживали 2601 совершеннолетний житель, средний возраст у которых — 40,6 лет (38,4 года у мужчин и 42,6 года у женщин). В селе есть 1223 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,68.

Село населено главным образом словаками. По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Фото

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины